„Gott würfelt nicht!“ ist ein Ausspruch, der auf Äußerungen des Physikers Albert Einstein zurückgeht und dessen Haltung in der Bohr-Einstein-Debatte verdichtet.

Einstein schrieb in einem auf den 4. Dezember 1926 datierten Brief an Max Born (evtl. auch in einem Brief an Niels Bohr):

Interpretation 
Die Metaphorik des Satzes lässt einen weiten Interpretationsspielraum zu, den Einstein nicht durch nähere Erläuterungen eingeschränkt hat.

Eine mögliche Interpretation Einsteins Aussage besteht darin, dass er die wahrscheinlichkeitstheoretische (stochastische) Erklärung der Quantenmechanik ablehnte. Diese Interpretation ist allerdings umstritten.

So schreibt Ballentine, dass Einsteins Argumente bezüglich der Interpretation der Quantenmechanik von anderen Physikern oft völlig falsch verstanden worden seien. Nach Ballentine habe Einstein die statistische Interpretation von Max Born nicht abgelehnt, sondern im Gegenteil für die einzig zufriedenstellende gehalten – entgegen der Interpretation von Niels Bohr, der sie für ein Phänomen einzelner Teilchen hielt. Und Einstein sei auch kein Unterstützer der Theorien versteckter Variablen gewesen und seine Argumentation erforderte auch keinen zugrunde liegenden Determinismus.

Gregor Schiemann folgert, dass Einstein mit „dem Geheimnis des Alten“ eine allen Erscheinungen zu Grunde liegende einheitliche Struktur der Natur meint. In Einsteins am ehesten als spinozistisch zu bezeichnenden Gottesauffassung „stehe Gott einerseits für das Ganze der Natur und andererseits für ein in der Natur wirksames aktives Prinzip“.

Mario Wingert beschreibt das „Dilemma“ so, dass Bohr „die Auflösung des Welle-Teilchen-Paradoxon als unmöglich – und unnötig“ erachtete, während Einstein davon ausging, dass „es Strukturen der Realität geben muss, die zu erkennen Aufgabe der Physik sei“.

Letztlich ging es um die Frage, ob der Determinismus der klassischen Physik, z. B. der Newtonschen Mechanik oder der klassischen Elektrodynamik, in der Quantenmechanik noch Gültigkeit hat oder nicht, was inzwischen im letztgenannten Sinn entschieden ist. Einstein versuchte deshalb bis zu seinem Tode 1955 vergeblich, die Quantenmechanik durch sog. verborgene Variablen deterministisch zu machen. Die These, dass Gott nicht würfelt, also die Physik keinen Zufall kennt, war Einsteins Antwort auf die Frage, was ihm an der damals aufkommenden Quantenphysik nicht behage, denn dort werden Zustände eines physikalischen Systems mittels Wahrscheinlichkeiten beschrieben, z. B. mit Aufenthaltswahrscheinlichkeiten; siehe u. a. den Artikel Zustand (Quantenmechanik).

Über die Quantenmechanik schrieb er in einem Brief an Cornelius Lanczos am 21. März 1942:

Aber schon in den Gesprächen mit Niels Bohr während der späten 1920er Jahre bekam er Widerspruch.

Ulrich Walter schreibt:

Experimentelle Widerlegung 
Obwohl Einstein einen außergewöhnlichen Ruf als Wissenschaftler hatte und die scharfsinnigen physikalischen Feststellungen, die seiner Arbeit zur Interpretation der Quantenmechanik (EPR-Effekt, 1935) zugrunde lagen, sich – im Gegensatz zu den seiner Arbeit zugrunde liegenden philosophischen Prämissen  – ausnahmslos als korrekt und grundlegend für die gegenwärtige physikalische Begriffswelt erwiesen haben (z. B. für den Begriff der Quantenverschränkung), sind seine Folgerungen aufgrund der in der Arbeit genannten philosophischen Voraussetzungen (die auf „Gott würfelt nicht“ hinauslaufen) inzwischen durch sorgfältige Experimente, basierend auf der Bellschen Ungleichung, explizit falsifiziert worden, was ein wissenschaftstheoretisches Grundlagenergebnis darstellt.

Die Bellsche Ungleichung, die in Sachen Quantenmechanik eine experimentelle Entscheidung für oder wider Einstein ermöglichte, wurde erst lange nach Einsteins Tod bekannt, und es dauerte weitere Jahrzehnte, ehe die Entscheidung experimentell durchgeführt werden konnte. Sie fiel gegen Einstein aus.

Heute gelten Einsteins grundlegende Einwände gegen die Quantenmechanik daher als widerlegt und werden in der Physik nicht mehr vertreten. Trotzdem ist Einsteins Autorität auch in dieser Angelegenheit bei den Physikern ungebrochen, weil er als Erster „den Finger in eine offene Wunde gelegt hat“ und seine Einwände, obwohl sie sich wegen nicht zutreffender philosophischer Prämissen als falsch erwiesen haben, trotzdem die Entwicklung einer Fülle konkreter und zukunftsweisender Physik bedingten.

Zu den oben genannten experimentellen Ergebnissen siehe z. B. Alain Aspect. Ein Resümee unter vielen:

Trivia 
EinStein würfelt nicht war das Begleitspiel der Wanderausstellung zum Einstein-Jahr Gott würfelt nicht: Wissenschaft im Spiel – Spiel in der Wissenschaft, die im Juli 2005 in Göttingen startete.

Literatur 
 Paul Davies: Die Unsterblichkeit der Zeit. Die moderne Physik zwischen Rationalität und Gott. Scherz, Bern u. a. 1995.
 Dieter Hattrup: Einstein gegen den würfelnden Gott. Kindle Edition, 2011.
 Werner Heisenberg:  Der Teil und das Ganze. Gespräche im Umkreis der Atomphysik. Piper, München 1969.
 Richard Morris: Gott würfelt nicht. Universum, Materie und kreative Intelligenz. Europa, Hamburg 2001, ISBN 3-203-80099-3.

Anmerkungen 

Geflügeltes Wort
Albert Einstein